A humusz szó a következőket jelentheti:
 humusz – a talaj sajátos szerves anyagának az elnevezése
 hummusz (hummus, humusz) – csicseriborsó és szezámkrém felhasználásával készülő, krémes állagú arab étel